Leninváros, Tiszaújváros neve 1970 és 1991 között, korábbi neve Tiszaszederkény volt
 Leninváros, az 1950-ben Budapesthez csatolt Pestszenterzsébet neve 1919-ben, a Tanácsköztársaság alatt, további nevei Erzsébetfalva (1919-ig és 1919–24) és Pesterzsébet (1924–32) voltak